Regina (Latijn voor "koningin") kan verwijzen naar:

Biologie
Regina (plant), een plantengeslacht
Regina (slang), een geslacht van slangen

Economie
Regina (aardewerkfabriek), een Nederlandse aardewerkfabriek

Geografie
Regina (Canada), de hoofdstad van de Canadese provincie Saskatchewan en zetel van het Rooms-katholiek aartsbisdom Regina
Regina (New Mexico), een plaats in New Mexico
Villa Regina, een plaats in de Argentijnse provincie Río Negro
Régina, een plaats in Frans-Guyana
Castra Regina, Romeinse naam voor de Duitse stad Regensburg

Godsdienst
Regina (heilige), Franse heilige (Sainte Reine)
Regina coeli (titel van Maria), |Regina coeli, Maria; Koningin van de Hemel

Muziek
Regina (groep), een Bosnische band
Regina (zangeres), een Sloveense zangeres
Salve Regina, een Maria-antifoon

Naam
Regina (voornaam), een voornaam
Regina, bijzit van Karel de Grote
Als achternaam:
Paul Regina, Amerikaan
Elis Regina, Braziliaanse

Transport
Regina (Derby), een Brits historisch motorfietsmerk
Regina (Ilford), een Brits historisch motorfietsmerk
Regina (Parijs), een Frans historisch motorfietsmerk
Regina (trein), Zweeds treinstel X51 gebouwd door Bombardier Transportation
Regina (Ruska), een Nederlands automerk, gebouwd door Ruska
Regina (zeiljacht), Fries zeiljacht